Бозин — фамилия. Известные носители:
 Бозин, Анатолий Алексеевич (1954) — советский борец классического стиля.
 Бозин, Дмитрий Станиславович (1972) — российский актёр.
 Чёрный Медведь Бозин (1921—1980) — американский художник и скульптор.
 Бозина, Лариса Николаевна — российская правозащитница.

Топоним 
 Бозин () — город на юге Ирана, в провинции Фарс.